Сэндай (Сендай, обычно записывается как 仙台) — японский топоним.

 Сэндай (Сендай) — японский город, определённый указом правительства, административный центр префектуры Мияги.
 Сэндай — футбольный стадион, расположенный в городе Сэндай, префектура Мияги, Япония.
 Сэндай — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1600—1871).
 Сендай — залив на тихоокеанском побережье префектуры Мияги
 Сэндай — АЭС в Японии, на острове Кюсю, в префектуре Кагосима.
 Сендай (千代川) — река в Японии на острове Хонсю.
 Сендай (川内川) — река в Японии на острове Кюсю.